Coronel kan syfta på:

 Sjöslaget vid Coronel – ett sjöslag under första världskriget i Stilla havet 1914

Geografi

Chile 

 Coronel (kommun), Región del Biobío, Provincia de Concepción, 
 Coronel (ort), Región del Biobío, Provincia de Concepción,